Le syllabaire yi est un syllabaire permettant d'écrire le nosu, une variété de langue tibéto-birmane parlée au Sichuan. Cette écriture a été standardisée en 1979 et est désormais enseignée à l'école.

Yi classique 

L'écriture yi classique est un système syllabo-logographique constitué de 8 000 à 10 000 glyphes. Bien que fonctionnellement similaires aux sinogrammes, ces glyphes possèdent des formes indépendantes et il semble qu'ils ne sont pas directement liés. L'écriture classique est historiquement attestée depuis 500 ans, mais est probablement plus ancienne. Il existe des variantes régionales significatives ; par exemple, le glyphe signifiant « estomac » possède une quarantaine de variantes.

L'écriture yi classique est l'une des écritures logographiques non-chinoises utilisées par les langues tibéto-birmanes du sud-ouest de la Chine, les autres étant le naxi et le lisu. Aucun n'est actuellement utilisée de façon extensive.

Yi moderne 

L’écriture yi moderne (ꆈꌠꁱꂷ, nuosu bburma, prononcé , c’est-à-dire « écriture nosu ») est un syllabaire dérivé de l'écriture classique en 1974 par le gouvernement chinois local. Elle fut instituée écriture officielle de la langue en 1980.

Le syllabaire possède 756 glyphes de base, basés sur le dialecte liangshan (dialecte yi des monts Frais, dans la préfecture autonome yie de même nom où c'est le seul dialecte yi enseigné et où il dispose d’un statut officiel, mais sous une forme modernisée et normalisée et unifiée de la langue, le yi du Sichuan qui emprunte aussi certains mots à d’autres dialectes yis), plus 63 pour des syllabes trouvées dans des emprunts au chinois.

Le syllabaire natif représente des syllabes formées d’une voyelle ou d’une combinaison consonne-voyelle, à partir d'une consonne (parmi 43) et d’une voyelle (parmi les 7 voyelles sonores, ou la voyelle occlusive roulée, ou les 2 voyelles fricatives dont une roulée), le plus souvent distinguées selon trois tons.

Bien que le dialecte yi moderne normalisé possède quatre tons (d’autres dialectes en possèdent plus), seuls trois :
 le ton haut (55, transcrit en pinyin avec un accent aigu ou alternativement avec t après la voyelle, et noté en API avec un double accent aigu suscrit, ou parfois plus simplement seulement un seul accent aigu suscrit, ou alternativement avec le symbole [˥] après la voyelle),
 le ton médian (33, habituellement non transcrit en pinyin, mais qui peut être noté en API avec un macron suscrit, ou alternativement avec le symbole [˧] après la voyelle),
 le ton bas descendant (21, transcrit en pinyin avec un accent circonflexe, parfois une brève suscrite, ou alternativement avec un p après la voyelle, et noté en API avec un accent circonflexe suscrit, ou alternativement avec les deux symboles [˨˩] après la voyelle)
ont des glyphes distincts. Le quatrième ton,
 le ton montant (34, transcrit en pinyin avec un caron suscrit ou alternativement avec un x après la voyelle, et noté en API avec un accent grave suivi d’un accent aigu, tous deux suscrits, ou plus souvent un simple caron suscrit, ou alternativement avec les deux symboles [˧˦] après la voyelle),
peut parfois se produire comme inflexion grammaticale du ton médian ; il est écrit dans le syllabaire yi à l’aide du glyphe pour ce ton, diacrité par un arc de cercle suscrit (à ne pas confondre avec la brève qui lui ressemble beaucoup, ni l'accent circonflexe, deux accents diacritiques utilisés en transcription pinyin pour noter le troisième ton bas).

De plus, les deux voyelles « roulés » ne peuvent se prononcer et s’écrire que sur un ton médian (ou parfois sur le quatrième ton montant).

Dans certaines syllabes, le ton bas descendant est allophone du ton médian (même si la syllabe est généralement prononcée avec le ton médian) : ces syllabes partagent alors le même glyphe dans le syllabaire yi (les transcriptions pinyin omettent alors souvent de noter le ton bas descendant), et n'ont pas non plus de variante pour le ton montant.

De même pour quelques autres syllabes, le ton haut est allophone du ton médian (même si la syllabe est généralement prononcée avec le ton haut) : ces syllabes partagent alors aussi le même glyphe dans le syllabaire yi (et les transcriptions pinyin omettent alors souvent de noter le ton haut).

En comptant le diacritique suscrit, l’écriture yie moderne compte alors  syllabes.

Liste des graphèmes 
Les deux tableaux ci-dessous donnent la liste des graphèmes du syllabaire yi des Monts frais :
 les colonnes indiquent les éventuelles consonnes d’attaques des syllabes et
 les lignes indiquent leur rimes (une des 7 voyelles sonores ou 3 voyelles fricatives, et un des 4 tons : haut, montant, médian ou bas) ;
 la première colonne et la première ligne correspondent à la transcription pinyin de la consonne et de la voyelle, la deuxième colonne étant une transcription pinyin du ton (si les accents diacritiques ne sont pas disponibles) : ces transcriptions sont utilisées aussi dans les noms normalisés dans Unicode et ISO/IEC 10646 des caractères ;
 la troisième colonne et la deuxième ligne à leur transcription dans l’alphabet phonétique international (dans la troisième colonne, les accents diacritiques sont utilisés pour noter les tonèmes au-dessus de la voyelle).
Par exemple, le graphème ꀼ, situé à l’intersection de la colonne « p » et de la ligne « iex », correspond à la syllabe « piex » (prononcée ).
Les cases grisées correspondent à des syllabes ne possédant pas de graphème connu (syllabes supposées inusitées dans les langues transcrites avec ce syllabaire).

On notera que le ton montant (noté x après la voyelle en transcription pinyin) est invariablement noté au sein du graphème, dans la graphie yie moderne, avec un arc diacritique au-dessus du graphème de base notant la même syllabe prononcée avec le ton médian. Cependant certains textes ne note pas toujours cette différence de ton, qui est souvent allophone entre différents dialectes yis. En revanche les tons haut (noté t après la voyelle en transcription pinyin) et bas (noté p après la voyelle en transcription pinyin) ont souvent un glyphe assez différent de celui du ton médian.

Translittération 
Une translittération standard existe pour le yi au moyen des lettres de l’alphabet latin, de façon analogue au pinyin.

Consonnes 
Notes : selon les dialectes ou le locuteur, les occlusives aspirées peuvent devenir affriquées (en prononçant la fricative au lieu de la maintenir muette avant la vocalisation). De plus la prononciation du pinyin ne suit pas du tout le modèle du français et utilise des digraphes spécifiques.

Voyelles 
Les deux voyelles « roulées » (montées en API) sont transcrites en pinyin en les notant suivies d’un r après leur voyelle induite (laquelle est dévocalisée à la façon d’un schwa, mais transcrite dans l’API par une consonne).

Tonèmes 
Les tonèmes sont éventuellement indiqués en fin de syllabe :
 Ton haut (tonèmes 5, 5) : ajout d’un « t ».
 Ton médian montant (tonèmes 3, 4) : ajout d’un « x ».
 Ton médian (tonèmes 3, 3) : aucune indication.
 Ton bas descendant (tonèmes 2, 1) : ajout d’un « p ».

Les deux voyelles « roulées » (montées) ne peuvent se produire que sur un ton médian (éventuellement montant). Ils sont indiqués par les translittérations « ur » () et « yr » ().

Voir aussi

Liens internes 
 Nosu
 Syllabaire

Liens externes 

  Yi Scripts (Ancient Scripts)
  Yi Syllabary (Omniglot)
  Yi (BabelStone)
   Syllabaire yi des Monts frais (tableau de caractères Unicode)

Yi
Yi
Yi